Sutton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian Charles Sutton
 Charles Sutton
 David A. Sutton